Ravno kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Ravno, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Ravno (distrikt), Razgrad, Obsjtina Kubrat, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar